NZF steht als Abkürzung für:

 New Zealand Finance Ltd., ein neuseeländisches Finanzinstitut, Sitz Auckland
 New Zealand Football, neuseeländischer Fußballverband, Hauptsitz in Albany 
 Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik, eine Kooperation mehrerer Universitäten

NZF